Biard steht für:

 Biard, eine französische Gemeinde im Département Vienne

Biard ist der Familienname folgender Personen:

 François-Auguste Biard (1799–1882), französischer Maler
 Georges Biard (1924–2003), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Joël Biard (* 1952), französischer Philosoph